Gabianesi – abitanti di Borgo San Giacomo
Gabianesi – abitanti di Gabiano